Омани Лига 2003/2004 () — 28-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2003/04 на сайте goalzz.com 

2003/2004
Оман
Оман
2003 год в Омане
Спорт в Омане в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004